

Населені пункти та їхні частини
 Моґельниця — місто в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Моґельниця — гміна в Груєцькому повіті Мазовецького воєводства
 Моґельниця — село в гміні Дробін Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Моґельниця — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Моґельниця — село в гміні Боґухвала Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Моґельниця — колонія в гміні Слупія Конецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки